Oise (rivier), een rivier in Frankrijk
Oise (departement), een Frans departement genoemd naar deze rivier
Val-d'Oise, een Frans departement genoemd naar deze rivier